A címvédő páros a svéd Jonas Björkman és a fehérorosz Makszim Mirni voltak, ők a negyeddöntőben estek ki. A győzelmet a bahamai Mark Knowles és a kanadai Daniel Nestor párosa szerezte meg.

Kiemeltek

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Sorsolás

F2